Gewoon weidegitje
 Zuidelijk weidegitje